Frankfurt Galaxy ist der Name zweier American-Football-Mannschaften

 Frankfurt Galaxy (NFL Europe), in der World League of American Football, NFL Europe bzw. NFL Europa, 1991 bis 2007
 Frankfurt Galaxy (ELF), in der European League of Football, seit 2021